В одиночному розряді тенісного турніру Generali Ladies Linz 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Єлену Докич 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Ліндсі Девенпорт (переможниця)
 Жустін Енен (2-ге коло)
 Єлена Докич (фінал)
 Наталі Тозья (2-ге коло)

 Олена Дементьєва (2-ге коло)
 Сандрін Тестю (чвертьфінал)
 Магдалена Малеєва (півфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Linz Open